WKB (motorfiets)
 WKB, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 WKB-benadering of Wentzel-Kramers-Brillouin-benadering